Charmoy, commune française de l'Aube
 Charmoy, commune française de Saône-et-Loire
 Charmoy, commune française de l'Yonne

 Charmoy, ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Fayl-Billot
 Charmoy, hameau de la commune française d'Arville, Seine-et-Marne

Voir aussi